Прела () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя.

Население составляет 510 человек (2008 г.), плотность населения составляет 33 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 18020. Телефонный код — 0196.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Шатонёф-Грас, Франция (2005)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/